Psychologia
 Psychologia ekonomiczna
 Psychologia eksperymentalna
 Psychologia ewolucyjna
 Psychologia humanistyczna
 Psychologia indywidualna
 Psychologia kliniczna
 Psychologia medyczna
 Psychologia ogólna
 Psychologia osobowości
 Psychologia postaci
 Psychologia poznawcza
 Psychologia pracy
 Psychologia psychoanalityczno-rozwojowa
 Psychologia religii
 Psychologia rozwoju człowieka
 Psychologia sądowa
 Psychologia społeczna
 Psychologia stosowana
 Psychologia systemowa
 Psychologia środowiskowa
 Psychologia transpersonalna
 Psychologia transportu
 Psychologia wychowawcza
 Psychologia zdrowia
 Psychologia zorientowana na proces

Zobacz też 
 Pedologia (psychologia rozwoju dziecka)